Serenity (nascida em 29 de outubro de 1969) é uma dançarina erótica e atriz pornográfica norte-americana. Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 1992, aos 23 anos de idade. Às vezes foi creditada como Serenity Wilde.

Prêmios
 1998 Exotic Dancer Award – Adult Movie Entertainer
 1998 NightMoves Award – Melhor atriz (Escolha da fã)
 1999 CAVR Award – Fã favorita
 2000 AVN Award – Best Actress, Vídeo (Double Feature!)
 2000 NightMoves Award – Melhor atriz (Escolha da fã)
 2001 AVN Award – Melhor atriz, Vídeo (M Caught in the Act)
 2005 AVN Hall of Fame
 2007 NightMoves Hall of Fame
 2007 XRCO Hall of Fame

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos